Folger kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Folger (kulle), 
 Folger (udde), 

Robotskapade Antarktisförgreningar